«Умео» () — шведский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает во втором по силе дивизионе Швеции. Клуб основан в 1987 году, домашние матчи проводит на стадионе «Т3 Арена», вмещающем 10 000 зрителей. В высшем дивизионе чемпионата Швеции «Умео» за свою историю провёл лишь один сезон, в 1996 году он стал одиннадцатым в итоговой таблице чемпионата.

Известные игроки и воспитанники 
  Шамо Квайе
  Роберт Мамбо Мумба
  Пер Йоар Хансен
  Лешек Иваницкий
  Йеспер Блумквист
  Юнас Валлерстедт
  Микаэль Дальберг
  Микаэль Лустиг

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на foot.dk
 Профиль на weltfussballarchiv.com
 Профиль на soccerway.com

Футбольные клубы Швеции